Penelope steht für:

 Penelope (Mythologie), eine Figur der griechischen Mythologie
 Penelope (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Penelope (Gattung), eine Gattung in der Familie der Hokkohühner
 Penelope (Erzählung), eine Erzählung von Willibald Alexis
 Pénélope (Fauré), eine Oper von Gabriel Fauré
 Pénélope (Piccinni), eine Oper von Niccolò Piccinni
 Penelope (Liebermann), ein Opernstück von Rolf Liebermann
 Penelope (1966), eine Filmkomödie aus dem Jahre 1966
 Penelope (2006), eine Filmkomödie aus dem Jahre 2006
 Projektname für einen Open-Source-Nachfolger des E-Mail-Clients Eudora, siehe Eudora (Software)#Weitere Entwicklung
 ein Song der Band Mondscheiner, siehe Diese Stadt#Penelope
 HMS Penelope, mehrere Schiffe der Royal Navy
 (201) Penelope, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Petawatt Energy-Efficient Laser for Optical Plasma Experiments, ein Petatwatt-Kurzpuls-Laserprojekt des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf, siehe PEnELOPE

Penelope ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Penelope (New York)
 Penelope (North Carolina)
 Penelope (Texas)

Siehe auch:
 La Penelope
 Penelope Point, Landspitze an der Nordküste des ostantarktischen Viktorialands